Ungár Péter (1945–1988) Ybl Miklós-díjas építész
Ungár Péter (1991) a Lehet Más a Politika (LMP) elnökségi tagja, Schmidt Mária történész fia

Hasonló névvel lásd még
Peter Ungar (1963– ) amerikai őslénykutató, evolúcióbiológus